Финал Кубка Шотландии по футболу 1988 года — финальный поединок розыгрыша Кубка Шотландии сезона 1987/88, в котором встречались клубы «Селтик» и «Данди Юнайтед». Матч состоялся 14 мая 1988 года на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго. Благодаря «дублю» игрока «кельтов» Фрэнка Макгарви победу со счётом 2:1 праздновали футболисты глазговского коллектива. Единственный мяч в составе «арабов» провёл Кевин Галлахер.

Почётным гостем матча была Премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер, уже потерявшая к тому времени свою былую популярность. Фанаты обеих команд символично «поприветствовали» «железную леди» тысячами «красных карточек».

Путь к финалу

«Селтик»

«Данди Юнайтед»

Отчёт о матче 

Расшифровка позиций:
GK — вратарь; RB — правый защитник; СВ — центральный защитник; LB — левый защитник; SW — свипер (свободный защитник); RM — правый полузащитник; CM — центральный полузащитник; LM — левый полузащитник; AM — атакующий полузащитник; SS — оттянутый нападающий; CF — центральный нападающий; DF — защитник; MF — полузащитник; FW — нападающий.

Примечания

Ссылки 
 Отчёт о матче на сайте The Celticwiki

1988
Матчи ФК «Селтик»
Матчи ФК «Данди Юнайтед»
Футбол в Европе в 1988 году
События 14 мая
Май 1988 года
Спортивные соревнования в Глазго
Спорт в Шотландии в 1988 году